Уи́ндворд — остров архипелага Земля Франца-Иосифа. Административно относится к Приморскому району Архангельской области России.

Расположен в юго-западной части архипелага в 1,5 километрах от юго-восточного побережья острова Брюса.

Остров имеет овальную форму длиной около 1,7 километра и шириной около 800 метров. Свободен ото льда, представляет собой скалу высотой 82 метра.

Назван в 1899 году в память о паровой шхуне экспедиции Фредерика Джексона.

Примечания

Топографические карты 
 

Уиндворд, остров